Рёц () — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Кам.  Население составляет 3498 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 66,68 км². Официальный код  —  09 3 72 154.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии